Melville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Melville Township (Iowa)
 Melville Township (Minnesota)
 Melville Township (North Dakota)